Fushë-Krujë kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Fushë-Krujë (kommunhuvudort i Albanien), Durrës prefektur, Rrethi i Krujës, 
 Bashkia e Fushë-Krujës, kommun, Durrës prefektur, 

Robotskapade Albanienförgreningar